

Patronyme 
 Anne Phéline (née en 1955), nom d'épouse d'Anne Baldassari.

Prénom 
 Pheline Roggan (née en 1981), actrice allemande.